Wegele ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wegele (1859–1930), Sanitätsrat, Autor
 Franz Xaver von Wegele (1823–1897), deutscher Historiker und Mitredakteur der Allgemeinen Deutschen Biographie
 Karl Wegele (1887–1960), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Wegele (1901–1975), deutscher Paläontologe und Zoologe
 Ulrike Theresia Wegele, deutsch-österreichische Organistin